Сигел — фамилия. Известные носители:
 Сигел, Джейсон (род. 1980) — американский актёр, сценарист и музыкант.
  (род. 1945) — американский экономист.
 Сигел, Джерри (1914—1996) — американский сценарист и создатель комиксов.
 Сигел, Дон (1912—1991) — американский кинорежиссёр и продюсер.
 Сигел, Ньютон Томас (род. 1955) — американский кинооператор.
 Сигел, Роберт (род. 1971) — американский сценарист, режиссёр и актёр.

Псевдоним 
 Багси Сигел (Бе́нджамин Си́гельбаум; 1906—1947) — известный в 1930—1940-х годах американский гангстер еврейского происхождения.

Топоним 
 Сигел — тауншип в округе Браун, Миннесота, США.